Die 57. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 5. August bis zum 13. August 1963 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Die Titelverteidiger Rod Laver und Sandra Price waren nicht wieder angetreten. Laver war inzwischen Profi geworden und Price hatte ihre internationale Tenniskarriere beendet. Diesmal konnten sich ihre jeweiligen Landsleute Martin Mulligan und Renée Schuurman durchsetzen. Das Herrendoppel gewannen erneut die Sieger von 1961 Bob Hewitt und Fred Stolle, der auch im Mixed an der Seite von Lesley Turner erfolgreich war. Für Hewitt war es der dritte Sieg in Folge. Im Damendoppel gewannen Margaret Hunt und Annette van Zyl ihren ersten Titel in Hamburg. Damit siegten zum dritten Mal in Folge bei diesen Titelkämpfen ausschließlich Spieler aus Australien und Südafrika.

Bei den Damen erreichte Edda Buding das Halbfinale. Die größte Überraschung war wohl die Auftaktniederlage von Wilhelm Bungert gegen den 15-jährigen Ägypter Ismail El Shafei.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 3. bis 14. August 1963, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XVII. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1963)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1963